Парк, Роберт Ли (1931—2020) — американский учёный, физик.
 Парк, Роберт Эзра (1864—1944) — американский социолог.